Wickenburg ist der Name von
 Wickenburg (Arizona), Ort im US-Bundesstaat Arizona 

Wickenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Wickenburg (1838–1911), österreichischer Lyriker
 Alfred Wickenburg (1885–1978), österreichischer Maler und Grafiker
 Anton Anselm Capellini von Wickenburg (1750–1813), bayerischer Diplomat und Reichsgraf
 Erik Wickenburg (1903–1998), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 István Wickenburg (1859–1931), ungarischer Politiker und Gouverneur von Fiume
 Johann Franz Capellini von Wickenburg (1677–1752), kurpfälzischer Beamter, Landeshistoriker, Fachbuchautor
 Johannes Henricus Wickenburg (1819–1905), Auswanderer, Goldsucher und Gründer von Wickenburg (Arizona)
 Markus von Wickenburg (1864–1924), (österreichisch-)ungarischer Ministerialbeamter und Staatssekretär
 Matthias Constantin Capello von Wickenburg (1797–1880), österreichischer Politiker und Gouverneur der Steiermark
 Max Wickenburg (1857–1918), österreichischer Beamter und Minister
 Wilhelmine von Wickenburg-Almasy (1845–1890), österreichische Dichterin